Yangmei (kinesiska: 杨梅, 杨梅乡) är en ort i Kina. Den ligger i provinsen Fujian, i den sydöstra delen av landet, omkring 110 kilometer väster om provinshuvudstaden Fuzhou. Antalet invånare är . Befolkningen består av  kvinnor och  män. Barn under 15 år utgör  %, vuxna 15-64 år  %, och äldre över 65 år  %.

Runt Yangmei är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Zhongxian,  km nordost om Yangmei. I omgivningarna runt Yangmei växer i huvudsak blandskog.

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är augusti, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är oktober, med  mm nederbörd.

Källor 

Orter i Fujian
WP:Projekt Kina